Vassilikí Thanou-Christophilou (), también conocida como Vasilikí Thanou (Calcis, Eubea, 1950), es una jurista y juez griega, que desempeñó, con carácter provisional, el cargo de primera ministra de Grecia desde el 27 de agosto hasta el 21 de septiembre de 2015 —en reemplazo de Alexis Tsipras— y continuó en el cargo hasta la celebración de las elecciones parlamentarias anticipadas de septiembre de 2015. Fue la primera mujer en la historia de Grecia en ocupar el cargo.

Desde el 1 de julio de 2015 hasta el 10 de septiembre de 2017, Vasiliki Thanou fue la presidenta del Areópago (), la corte suprema de casación civil y penal, uno de los tres altos tribunales del sistema judicial de Grecia. Thanou es la jueza de mayor antigüedad de este país, y por tanto, también preside la Corte Suprema Especial (), de acuerdo al artículo 100 de la Constitución de Grecia.

Nacimiento, educación y profesión 
Vassiliki Thanou nació en 1950, en Calcis, en la isla de Eubea, región de Grecia Central. Es abogada de profesión, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas, y luego realizó estudios de postgrado en París para obtener el Diploma superior universitario en Derecho de la Unión Europea  en la Universidad de París II, Sorbona.

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Atenas
Primeros ministros de Grecia
Juezas de Grecia
Nacidos en Calcidia
Jefas de Gobierno
Políticos de Grecia del siglo XXI
Políticas de Grecia
Griegas del siglo XX
Griegas del siglo XXI